

Osoby 
 Anthony Montgomery – amerykański aktor
 Bernard Law Montgomery – marszałek brytyjski
 Flora Montgomery – irlandzka aktorka filmowa
Gabriel de Montgomery – francuski szlachcic
 Janet Montgomery − brytyjska aktorka filmowa i telewizyjna
 Jeremy Montgomery – amerykański koszykarz
 Jim Montgomery – amerykański pływak
 John Montgomery – polityk i prawnik amerykański
 John Warwick Montgomery – prawnik i publicysta pochodzenia amerykańskiego
 Jon Montgomery – kanadyjski skeletonista
 Katarzyna Montgomery – polska dziennikarka
 Lucy Maud Montgomery – pisarka kanadyjska
 Matt Montgomery – amerykański muzyk rockowy
 Nick Montgomery – szkocki piłkarz
 Percy Montgomery – rugbysta południowoafrykański
 Poppy Montgomery – australijska aktorka filmowa
 Richard Montgomery – generał armii kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 Robert Montgomery − amerykański aktor
 Tim Montgomery – amerykański lekkoatleta – sprinter
 Wes Montgomery – amerykański gitarzysta, kompozytor

Postacie fikcyjne 
 Aria Montgomery – postać fikcyjna z serialu Słodkie kłamstewka.
 Charles Montgomery Burns – fikcyjna postać z serialu animowanego Simpsonowie.
 Montgomery Montgomery (Wujek Monty) – opiekun sierot Baudelaire w książce Gabinet gadów z cyklu Seria niefortunnych zdarzeń.
 Montgomery Scott ("Scotty") – postać z serialu Star Trek.
Madison Montgomery - postać z serialu American Horror Story

Lokalizacje

W Wielkiej Brytanii 
 Montgomery – miasto w Walii

We Francji 
 Colleville-Montgomery – miejscowość i gmina we Francji

W Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Montgomery – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Montgomery
 Montgomery – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Chatham
 Montgomery – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Montgomery – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Montgomery – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Grant
 Montgomery – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Montgomery – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Montgomery – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Montgomery – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Montgomery – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Montgomery – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Montgomery – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Montgomery – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Montgomery
 Montgomery – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
 Montgomery – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Gminy 
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Montgomery (ang. Montgomery Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Montgomery (ang. Montgomery Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Montgomery (ang. Montgomery Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Montgomery (ang. Montgomery Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Hrabstwa 
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Montgomery (ang. Montgomery County) – w stanie Wirginia

Pozostałe 
 Montgomery – obszar niemunicypalny w hrabstwie Mendocino, w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych
 44 Montgomery – wieżowiec w San Francisco w Stanach Zjednoczonych

Pozostałe 
 Klan Montgomery – szkocki klan
 Montgomery – stacja metra w Brukseli

Zobacz też 
 USS Montgomery – okręty o nazwie Montgomery